Op Roland Garros 1994 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 25 mei tot en met 5 juni 1994.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhouders Jevgenia Manjoekova en Andrej Olchovski was de eerste haar titel niet komen verdedigen. Olchovski, met Larisa Neiland aan zijn zijde, kwam dicht bij het prolongeren van zijn titel, maar greep op het laatste moment mis.

Het eerste reekshoofd, Natallja Zverava en Grant Connell, wist hun openingspartij (tweede ronde) niet te winnen. Zij werden uitgeschakeld door de latere winnaars.

Het ongeplaatste Nederlandse duo Kristie Boogert en Menno Oosting won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als zevende geplaatste koppel Larisa Neiland en Andrej Olchovski in drie sets. Het was voor beiden hun enige grandslamtitel.

Belgische en Nederlandse spelers 
Er waren twee Belgische deelnemers:
 Sabine Appelmans speelde samen met Zuid-Afrikaan Ellis Ferreira. Zij strandden in de eerste ronde.
 Ook Libor Pimek, met de Australische Jenny Byrne naast zich, kon na de eerste ronde huiswaarts keren.

Niet minder dan zeven Nederlanders speelden mee:
 Kristie Boogert en Menno Oosting hadden onvoldoende ranking om op de plaatsingslijst te komen, maar wisten niettemin met de titel naar huis te gaan.
 Paul Haarhuis en Natalia Medvedeva uit de Oekraïne waren als elfde geplaatst. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden uitgeschakeld door Helena Suková en Todd Woodbridge.
 Het zesde reekshoofd, Manon Bollegraf en Tom Nijssen, kwam niet voorbij de tweede ronde, hun openingspartij.
 Ook voor Caroline Vis en de Zuid-Afrikaan Piet Norval was de tweede ronde het eindstation.
 Brenda Schultz en haar Amerikaanse partner Murphy Jensen wonnen weliswaar hun eerste set, maar verloren toch hun eersterondepartij.

Geplaatste teams 
Alle geplaatste teams kregen een bye voor de eerste ronde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA op pagina 5
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1994